Cardim est un patronyme notamment porté par :
 António Francisco Cardim (1596 – 1659)
 Fernão Cardim (1549-1625)